Томас Юханссон:
 Юханссон, Томас (род. 1975) — шведский теннисист.
 Юханссон, Томас (род. 1970) — шведский хоккеист.
 Юханссон, Томас (1962) — шведский борец греко-римского и вольного стилей.